Вудфорд (, ) — английская фамилия. Известные носители:

 Вудфорд, Адольфус Фредерик Александр (1821—1887) — сооснователь первой исследовательской масонской ложи Quatuor Coronati.
 Вудфорд, Александр (1782—1870) — британский военачальник, фельдмаршал.
  (ур. Джозайя Питтс Вулфолк; 1894—1971) — американский журналист и писатель.
  (1921—1945) — американский солдат, участник Филппинской операции, обладатель Медали почёта.
  (1820—1885) — англиканский священник, епископ Или (с 1873).
  (1893—1976) — британский скульптор, член Королевской академии художеств (с 1945).
 
  (род. 1950) — британский шеф-повар, лауреат Национальной телевизионной премии за телепередачу Can’t Cook, Won’t Cook (1997).
  (1897—1965) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Хоторн».
 
 Вудфорд, Марк (род. 1965) — австралийский теннисист.
  (1784—1828) — губернатор Тринидада (1813—1828).
 Вудфорд, Стюарт (1835—1913) — американский юрист, политик и дипломат, вице-губернатор Нью-Йорка (1867—1868), член Палаты представителей от штата Нью-Йорк (1873—1874), посланник США в Испании (1897—1898).
  (1763—1817) — британский художник.
 Вудфорд, Уильям (1734—1780) — американский военный, генерал Континентальной армии.
 Вудфорд, Чарльз Моррис (1852—1927) — британский чиновник, первый резидент-комиссар Протектората Соломоновых Островов (1896—1915).
  (1913—1984) — британский гериатр, член Королевского колледжа врачей (с 1964) и Королевского колледжа психиатров (с 1983).

Топонимы 
 Вудфорд — деревня в графстве Голуэй (провинция Коннахт, Ирландия).
  — район Большого Лондона, Англия.

См. также 
 Вудфордс
  — остров в Австралии.